L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 7 au 17 octobre 2021 sur dur en extérieur. Il s'agit du  tournoi ATP Masters 1000 de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Autrichien Dominic Thiem, du Belge David Goffin, du Canadien Milos Raonic, des Croates Marin Čilić et Borna Ćorić, de l'Espagnol Rafael Nadal, des Français Jérémy Chardy et Ugo Humbert, du Kazakh Alexander Bublik, du Serbe Novak Djokovic, du Slovène Aljaž Bedene, du Suédois Mikael Ymer, des Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka et de l'Uruguayen Pablo Cuevas. Ils sont respectivement remplacés par Facundo Bagnis, Egor Gerasimov, Denis Kudla, Jenson Brooksby, Guido Pella, Brandon Nakashima, Thiago Monteiro, Steve Johnson, Arthur Rinderknech, Ričardas Berankis, Corentin Moutet, Taro Daniel, Marco Cecchinato, Tennys Sandgren et Roberto Carballés Baena.

Lauréats 
Le Britannique Cameron Norrie remporte le tournoi en battant en finale Nikoloz Basilashvili. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le premier dans la catégorie Masters 1000.

En double, John Peers et Filip Polášek décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Aslan Karatsev et Andrey Rublev. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours 
 À la suite des ajustements du système de classement liés à la pandémie de Covid-19, les joueurs défendent leurs points du tournoi 2019 (qui ont déjà été réduit de 50%), ainsi que des tournois organisés pendant les semaines du 7 et 14 octobre 2019 (Shanghai, Stockholm, Anvers et/ou Moscou) et le 12 octobre 2020 (Saint-Pétersbourg, Cologne ou Sardaigne). Les points des tournois 2019 et 2020 sont inclus dans le tableau uniquement s'ils comptent pour le classement du joueur au 4 octobre 2021.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2021)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2021
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en octobre 2021
Sport en Californie en 2021
Sport aux États-Unis en octobre 2021